La temporada 1990 del Campeonato Mundial de Resistencia fue la 38ª temporada de las carreras de automovilismo del Campeonato Mundial de Sport Prototipos de la FIA. Presentó el Campeonato Mundial de Sport Prototipos de la FIA de 1990 para pilotos y para equipos, ambos disputados en una serie de autos que estaban bajo la fórmula del Grupo C de la FIA. La serie se desarrolló entre el 8 de abril de 1990 y el 7 de octubre de 1990 y estuvo compuesta por nueve carreras. Jean-Louis Schlesser y Mauro Baldi ganaron el Campeonato de Pilotos y Team Sauber Mercedes ganó el de Equipos.

Posiciones finales

Fuentes 
 http://www.racingsportscars.com

Deportes de motor en 1990
Temporadas del Campeonato Mundial de Sport Prototipos